Pedra Furada (Piedra Agujereada) puede ser:

En Brasil
 El Boquerón de la Pedra Furada, en el Parque nacional de la Sierra de Capivara, Estado de Piauí.
 Pedra Furada: Yacimiento arqueológico y de pinturas rupestres localizado en la zona brasileña anteriormente citada, en el que se ha constatado una de las más antiguas evidencias de la presencia humana en América
 Pedra Furada - Una formación rocosa en el Parque da Serra Furada, Estado de Santa Catarina.
 Una escultura natural en la Playa de Jericoacoara, Estado de Ceará.

En Portugal
 Pedra Furada - una freguesia del municipio de Barcelos.